Peintres japonais de l'École Kanō, qui tient son nom de ses fondateurs et membres :
 Kanō Eitoku
 Kanō Masanobu
 Kanō Motonobu
 Kanō Shōei
 Kanō Tannyū
 Kanō Mitsunobu
 Kanō Takanobu

Autres Kan :
 Kanō Minoru, sculpteur japonais
 Kanō Yasuhiro, mangaka japonais
 Jigorō Kanō, fondateur du judo